Аликвота (, «несколько раз; несколько частей»). Термин имеет разное содержание в точных науках и культуре.

В математике 

Аликвота целого числа — любой из его делителей, кроме самого числа. Например, 2 является аликвотой 12. Сумма всех аликвот s(n):
 s(n) = σ(n) — n

где σ(n) — сумма делителей числа.

Натуральное число, меньшее данного натурального и не являющееся его делителем, называется аликвантой.

Также, есть понятие аликвотной дроби, являющейся правильной дробью с числителем, равным единице: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 и т.д. Такими дробями пользовались в Древнем Египте, при этом, только такими дробями они пользовались при вычислениях и измерении и считали их "настоящими дробями". Аликвотными дробями выражается какая-либо одна доля целого, в связи с чем их еще называют "единичными дробями".

В аналитической химии 
В аналитической химии — точно измеренная дольная часть образца (объём раствора), взятая для анализа, которая сохраняет свойства основного образца.

В фармацевтике аликвотой часто называют метод измерения концентрации вещества, количество которого меньше, чем порог чувствительности используемой шкалы. Например, если шкала надёжна только для образцов массой свыше 120 мг, но нужно отмерить 40 мг лекарства, требуется аликвота. Для этого приготовляется раствор нужной концентрации: например, 120 мг лекарства смешиваются с пропорциональным количеством растворителя, а потом взвешивается то количество раствора, которое содержит 40 мг лекарства.

Для отбора аликвот используют мерную посуду, чаще всего пипетки.

Аналитическая химия
Математика